Karl-Marx-Allee (z niem. Aleja Karola Marksa) w:
 Berlinie − Karl-Marx-Allee (Berlin)
 Jenie − Karl-Marx-Allee (Jena)
 Schwerinie − Karl-Marx-Allee (Schwerin)

Zobacz też:
 Karl-Marx-Straße